Лукас Лопес Бералдо (; родился 24 ноября 2003, Пирасикаба) — бразильский футболист,  центральный защитник клуба «Сан-Паулу».

Клубная карьера 
Выступал за молодёжные команды футбольных клубов «Униан Барбаренсе» и «XV ноября». В 2019 году присоединился к футбольной академии «Сан-Паулу». В основном составе «трёхцветных» дебютировал 25 мая 2022 года в матче Южноамериканского кубка против перуанского клуба «Аякучо». 20 июля 2022 года дебютировал в бразильской Серии A в матче против «Интернасьонала».

Карьера в сборной 
В 2022 году дебютировал за сборную Бразилии до 20 лет.

Достижения 
 Сборная Бразилии (до 20 лет)

 Победитель Международного турнира Эспириту-Санту (до 20 лет): 2022

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Сан-Паулу»

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Сан-Паулу»